Blue Mound (Illinois)
 Blue Mound (Kansas)
 Blue Mound (Texas)
 Blue Mounds

Desambiguações de topônimos